Класирането по медали от Летните паралимпийски игри 2008 показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания.

Атлетите на Лаос, Ливан, Монголия, Намибия, Пакистан, Папуа Нова Гвинея, Румъния, Саудитска Арабия, Сирия и Сингапур печелят първите си медали от Паралимпийски игри, а атлетите на Венецуела, Монголия, Саудитска Арабия, Сингапур и Хърватия първите си златни медали. Общо 76 държави печелят отличия, а 72 остават без медали.

Класация

Вижте също 
 Класиране по медали от Летните олимпийски игри 2008

Външни препратки 
 Официална страница - разпределение на медалите

Параолимпийски игри